Nunweiller est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Ion Nunweiller (1936-2015), joueur et entraîneur de football roumain ;
 Lică Nunweiller (1938-2013), footballeur roumain, frère du précédent ;
 Radu Nunweiller (1944-), joueur et entraîneur de football roumain, frère du précédent.

Patronyme germanique